Brommella är ett släkte av spindlar som beskrevs av Albert Tullgren 1948. Brommella ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kardarspindlar
Brommella